

Geografia
Muta – comune sloveno nella regione della Carinzia
Monte Muta – montagna delle Alpi Orientali in provincia di Bolzano, Italia

Persone
Cyril Muta (1987) – calciatore papuano
David Muta (1987) – calciatore papuano

Altro
Muta – in biologia il cambiamento del tegumento o delle appendici tegumentarie (peli, penne) in molti gruppi animali
Muta – kit di corde per chitarra
Muta – ninfa della Mitologia romana
Muta Mons – struttura geologica della superficie di Venere
Muta subacquea – indumento usato dai sommozzatori per proteggersi dal freddo durante le immersioni, e può essere di tre distinti tipi: muta umida, muta semistagna e muta stagna
La Muta – quadro di Raffaello

Altri progetti